В этой статье перечисляются политические партии в Армении. Армения имеет многопартийную систему.

По данным на 2020 год, официально зарегистрировано 84 партий, большинство которых являются неактивными и малоизвестными.

Представленность в парламенте

Зарегистрированные партии

Заявлено о создании еще нескольких партий, которым еще предстоят учредительные съезды и/или регистрация.

См. также 
 Государственный строй Армении
 Политика Армении
Выборы в Армении

Примечания 

Политические партии Армении
Армения
Списки:Армения